Clossiana gunderi är en fjärilsart som beskrevs av Harper 1933. Clossiana gunderi ingår i släktet Clossiana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
gunderi